Cieśnina Tsugaru – cieśnina w Japonii.
 Półwysep Tsugaru – półwysep w Japonii, na Honsiu.
 Tsugaru – miasto w japońskiej prefekturze Aomori
 Tsugaru – jeden z japońskich rodów

 Nazwy japońskich okrętów
 „Tsugaru” – krążownik pancernopokładowy z 1904 (zdobyty rosyjski "Pałłada")
 „Tsugaru” – stawiacz min z 1940.